Por el apodo de Indio Vázquez podemos referirnos a:
José Luis Díaz Vázquez, baloncestista hispano-venezolano.
Fabián Alberto Vázquez, futbolista argentino.